Ниже представлен список главных тренеров футбольного клуба «Граджянски», функционировавшего с 1911 по 1945 год, когда он был расформирован. Во многом на его базе было создано загребское «Динамо». За всю историю у клуба было 12 главных тренеров.

«Граджянски» был основан в 1911 году, но первый главный тренер у него появился лишь в 1918 году, после окончания Первой мировой войны. Им стал Милан Граф, возглавлявший тогда же Хорватский футбольный союз. В то же время администрация клуба решила нанять иностранного специалиста для развития успехов своей футбольной команды. Им стал, пришедший в начале июня 1919 года австриец Карл Хайнлайн, который одновременно работал главным тренером и играл за «Граджянски», выполняя встававшие перед ним задания успешно до конца 1921 года. Его преемником стал бывший игрок английского клуба «Болтон Уондерерс» — англичанин Артур Гаскелл, который сумел собрать в команде талантливых игроков и создавал её по подобию лучших европейских команд. Именно ему приписывают создание знаменитой «старой гвардии» клуба. При нём «Граджянски» добился небывалых доселе успехов, отправившись в турне по Испании и завоевав титул чемпиона Югославии в 1923 году.

Преемниками Гаскелла стали австриец Рихард Кон и венгр Йеса Посонь. Последний до «Граджянски» успел поработать главным тренером испанской «Барселоны», он продолжил в команде дело Гаскелла.

Затем в трудный период для клуба его президент Желько Бергер нанял на пост главного тренера ирландца Джеймса Доннелли, внесшего глубокие изменения в команду. Он представил тогда, возможно, еще не полностью отработанную схему W и дал шанс заиграть ряду новых игроков, но проработал в «Граджянски» недолго. То, что начал Доннелли, закончил венгр Мартон Букови, возглавивший загребскую команду в 1936 году и проработавший на этом посту вплоть до расформирования «Граджянски» в июне 1945 года коммунистическими властями Югославии. Но уже в ноябре того же года Букови был назначен главным тренером загребского «Динамо», которое включает историю «Граджянски» в свою.

Список тренеров 
Легенда:

 И — игры
 В — выигрыши
 Н — ничьи
 П — поражения
 ГЗ — забитые голы
 ГП — пропущенные голы
 РГ — разница голов
 % В — процент выигрышей
 Д — количество дней на посту
 Т — количество побед в национальных чемпионатах и кубках, еврокубках. Отсутствие трофеев у тренера отмечено «—»

Примечания 

Тренеры
Граджянски Загреб
Списки:Загреб